Ложная слепота (Слепота невнимания) — психологический феномен визуального восприятия.
 Ложная слепота (псевдослепота, зрячая слепота) — неврологическое заболевание.
 Ложная слепота — научно-фантастический роман Питера Уоттса.